Belza ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Belza (* 1956), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Pedro Belza (* 1968), spanischer Baseballspieler
 Robert Belza (* 1926), tschechoslowakischer Gewichtheber